Les Réformateurs est un mouvement lancé par Hervé Novelli et Jean-Pierre Gorges au sein de l'UMP en 2002, dès les débuts de la  législature.

Caractéristiques du courant 
Les Réformateurs, qui comptaient environ 80 députés à la fin de la dernière législature, s'attachent plus particulièrement aux questions économiques et sont en faveur d'une réforme de l'État.

Le mouvement a pris la forme d'une association officialisée le  à la Mutualité ( de Paris) dans le cadre de la préparation des échéances de 2007. Un mouvement Jeunes a également vu le jour présidé au niveau national par Jérémy Redler.

Face à la mondialisation, les Réformateurs prônent des changements rapides et profonds. « Dans le système de la mondialisation, seuls seront gagnants les pays qui sauront s'adapter sans perdre de temps » affirme Hervé Novelli. Sur le plan institutionnel les Réformateurs souhaitent une revalorisation du rôle du Parlement afin d'avoir un équilibrage entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.

En matière économique ils préconisent le laisser-faire : l'État doit laisser la place à l'individu et au marché au lieu d'intervenir dans de nombreux secteurs de la vie économique et sociale. De plus, ils sont favorables à la suppression des taxes douanières aux frontières afin que les marchandises, les biens et les personnes puissent circuler plus librement entre les pays.

Au sein de ce courant les membres les plus actifs sont Patrick Devedjian, le vice-président Gérard Longuet (également conseillers politiques de Nicolas Sarkozy jusqu'à son élection à la présidence de la République), Claude Goasguen, Pierre Lellouche, le député-maire et délégué général de l'UMP chargé de la réforme Philippe Cochet.

Début , Jean-Pierre Gorges a démissionné de ce club, reprochant à Hervé Novelli des prises de positions en faveur de l'abrogation de la loi sur l'égalité des chances instituant le CPE qui n'avaient pas été validées collectivement par les membres du club.

En 2008, les Réformateurs comptent 108 membres parlementaires pour près de  adhérents répartis dans 32 cercles locaux dont Philippe Vitel, député du Var est le responsable national.

Membres

Liens externes 
 Site historique mais caduc, il faut désormais consulter le site des Cercles Locaux ci-dessous
 Site officiel des Cercles Locaux

Réformateurs, Les
Réformateurs
Organisme fondé en 2002